Chris Clarkson est un nom pouvant désigner:

Chris Clarkson (né en 1982), homme politique conservateur britannique
 (né en 1990), joueur de rugby anglais

Voir aussi

Clarkson, Chris